HMS Spartiate ha sido el nombre de dos buques de la Royal Navy británica. El primero, fue capturado a los franceses.

  fue un navío de línea de 74 cañones. Fue capturado a Francia en la Batalla del Nilo y participó en la Batalla de Trafalgar en el bando británico.
  fue un crucero de clase Diadem botado en 1898 y desguazado en 1932.

Referencias 
 Buques de la Royal Navy, Registro completo de los buques de la Royal Navy. Edición revisada de 2006 de J. J.Colledge y Ben Warlow, publicado en Londres por la editorial Chatham. ISBN 978-1-86176-281-8. (En inglés)

Nombres de buques británicos